Чемпіонат Польщі з футболу 2018-19 — 85-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 20 липня 2018 року та фінішував 19 травня 2019 року. Кожна з 16 команд зіграла 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних (перший етап). На другому етапі перша вісімка у одне коло розіграє турнір за медалі, друга вісімка виявить двох невдах чемпіонату також у одне коло.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники та стадіони

Перший етап

Турнірна таблиця 

Результати

Другий етап

Чемпіонський раунд 

Результати

Втішний раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Екстракляса на soccerway 

2019
Польща
Польща
2018 у польському спорті
2019 у польському спорті